Ron Arad fait notamment référence à :

 Ron Arad (1951-), designer industriel, artiste et architecte israélien ;
 Ron Arad (1958-disparue en 1988), un lieutenant-colonel de l’armée de l’air israélienne qui a disparu lors d’une mission réalisée le .